ND — аббревиатура, которая может означать:
 Nd — международное обозначение химического элемента неодима, см. также:
 Nd:YAG-лазер — твердотельный лазер, использующий алюмо-иттриевый гранат, легированный ионами неодима;
 -nd — сокращение числительного «второй» (), см.:
 2nd Skin — двенадцатый студийный альбом немецкой панк-группы The Bates;
 IRT 42nd Street Shuttle — линия дивизиона IRT Нью-Йоркского метро;
 West 32nd — американский фильм режиссёра Майкла Кана;
 52nd Street — студийный альбом американского певца Билли Джоэла;
 ND — Napalm Death, дэт-метал-группа, основанная в 1981 году в Великобритании.
 ND — Notitia Dignitatum, исторический документ поздней Римской империи.

См. также 
 НД